Оганя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Оганян, Александр Аршакович (псевдоним: Саша Оганезашвили; 1877—1932) — армянский и азербайджанский музыкант и композитор.
  (род. 1983) — американский предприниматель и интернет-деятель.
 Оганян, Альберт (род. 1993) — армянский футболист.
 Оганян, Армен (1887—1976) — армянская танцовщица.
 Оганян, Армен Грантович (род. 1967) — депутат Национального Собрания непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 4-го и 5-го созывов (с 2005 г.).
 Оганян, Еноф Саакович (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Оганян, Каджик Мартиросович (род. 1953) — российский философ и социолог, специалист в области методологии научных исследований.
 Оганян, Карэн Геннадьевич (род. 1982) — российский футболист.
 Оганян, Крикор (более известен как Майк Коннорс; 1925—2017) — американский актёр.
  (род. 1969) — французский художник.
 Оганян, Мисак Саакович (род. 1924) — Герой Социалистического Труда.
 Оганян, Ованес (1896—1960) — иранский учёный широкого профиля, изобретатель и кинематографист.
 Оганян, Оганес Арменакович (род. 1961) — российский государственный и политический деятель.
 Оганян, Сейран Мушегович (род. 1962) — генерал-полковник, министр обороны Армении (2008—2016).
 Оганян, Томас (род. 1960) — американский монтажер и изобретатель.
 Оганян, Христофор (1864—1924) — деятель армянского национально-освободительного движения.

См. также 
 Оганов
 Тер-Оганьян